Альберто Контадор Веласко (, род. 6 декабря 1982 года в Пинто, Испания) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик, выступавший за команду Tinkoff-Saxo, двукратный победитель Тур де Франс (2007 и 2009), двукратный победитель Джиро д’Италия (2008 и 2015), трёхкратный победитель Вуэльты Испании (2008, 2012, 2014). Пятый велогонщик и первый испанец, выигравший все три Гранд-тура (2008). Кроме того, победил на Тур де Франс-2010 и Джиро д’Италия-2011, но затем был лишён этих титулов за применение допинга. Спортивное прозвище — El Pistolero.

Карьера 
Победа на 5 этапе Tour Down Under 2005 — первая победа Контадора после болезни, во время которой он перенес сложную операцию по удалению кровавого сгустка в мозгу. Сгусток был обнаружен врачами после того, как у спортсмена случился приступ конвульсий на первом этапе Vuelta a Asturias 2004. Также за несколько дней до этого у Альберто были головные боли.

После распада команды Liberty Seguros-Würth Контадор в январе 2007 подписал контракт с командой Discovery Channel.

Первой главной победой Альберто стала гонка Париж-Ницца 2007 года. Атаковав на последнем подъёме и оторвавшись от преследователей, он сумел удержать преимущество на спуске, выиграв этап и гонку.

На Тур де Франс 2007 Контадор выиграл 14 этап с финишем на Plateau-de-Beille и поднялся на вторую строчку в генеральной классификации сразу за Михаэлем Расмуссеном. После удаления Расмуссена с гонки после 17 этапа, Контадор возглавил гонку и примерил жёлтую майку лидера. Во время 19 этапа гонки с раздельным стартом на время, Альберто остался лидером и выиграл свой первый Тур.

После роспуска Discovery Channel 23 октября 2007 Контадор объявил, что переходит в команду Астана в 2008.

13 февраля 2008 организаторы Тур де Франс заявили, что Астана не будет допущена к участию во всех их гонках в 2008 году.

В мае за неделю до начала гонки Астана получила приглашение на Джиро д'Италия. Несмотря на недостаток подготовки, Контадор смог выиграть.

На Олимпийских Играх спортсмен принял участие в групповой шоссейной гонке и гонке с раздельным стартом. В первой он не финишировал, а в «разделке» пришёл четвёртым.

На Вуэльте Контадор считался главным претендентом на победу. Он выиграл 13-й этап с финишем на Англиру, захватив лидерство в гонке, и повторил свой успех, выиграв 14-й этап. Победа в общей классификации Вуэльты сделала Контадора пятым велогонщиком, выигравшем все три Гранд Тура.

В 2009 году Альберто Контадор стал победителем 96-й веломногодневки Тур де Франс. Кульминационным моментом гонки стал 15-й горный этап с финишем в Вербье, где Контадор в блестящей сольной атаке оставил всех своих конкурентов не у дел, выиграл этап и захватил лидерство в общем зачете. Он первенствовал по сумме 21-го этапа и завершил тяжелейшие состязания триумфатором на Елисейских полях в Париже. Для 26-летнего гонщика, выступавшего на тот момент за казахстанскую команду, этот успех стал вторым в карьере.

В 2010 году Контадор снова выиграл «Париж — Ницца» и Тур де Франс.

29 сентября 2010 года стало известно, что в его допинг-пробе от 21 июля обнаружено небольшое количество анаболического стероида кленбутерола. Лаборатория в Кёльне (Германия) смогла выявить наличие 50 пикограмм/миллилитр раствора (50 единиц на триллион), что в 40 раз меньше, чем могут определить на своём оборудовании антидопинговые лаборатории, аккредитованные в WADA. Судебное заседание по делу Контадора многократно откладывалось.

С 2011 года Альберто выступает за Team Saxo Bank(позднее переименованной в Tinkoff). В том сезоне он во второй раз выиграл Джиро д'Италия.

Тест допинг-пробы В от 21 июля 2010 года подтвердил те же значения, что и допинг-проба A, а значит UCI была обязана отстранить Контадора от соревнований. 6 февраля 2012 года решением Спортивного арбитражного суда по делу о кленбутероле Альберто Контадор был дисквалифицирован на два года с момента нахождения в анализах следов допинга и лишён титула победителя Тур де Франс-2010 и Джиро д’Италия-2011. Таким образом, срок дисквалифиции спортсмена истёк через 6 месяцев после оглашения вердикта  6 августа 2012 года.

Вернувшись в пелотон после дисквалификации, Контадор триумфально победил на Вуэльте 2012.

Тур де Франс 2014 Альберто начал неудачно, проиграв 2 минуты Винченцо Нибали. После падения на одном из этапов Контадор пытался сопротивляться, но решил сойти с Тура.

Несмотря на то, ещё в июле велогонщик заявлял, что не сможет принять участия в «Вуэльте» из-за перелома, полученного во время велогонки «Тур де Франс», 14 августа испанец подтвердил информацию о том, что он будет в числе гонщиков Вуэльты. Позже он выиграл этот турнир.
Помимо общего зачёта, Альберто также стал победителем в двух королевских горных этапах, где в очной дуэли блестяще обыграл своего главного соперника Криса Фрума. Контадор надел майку лидера после 10-го этапа и на протяжении 11 этапов удерживал преимущество в общем зачёте.
Альберто трижды принимал участие в испанском Гран-туре (2008, 2012 и 2014), и теперь является трёхкратным победителем Вуэльты Испании.

В 2015 году Контадор поставил себе чёткую цель: стать первым на двух Гранд-турах - Giro d'Italia и Tour de France. 31 мая 2015 года 98-я Giro завершилась его победой. Надев розовую майку после 5-го этапа, он потерял её только на один день (на 13 этапе он попал в завал, и майку надел Фабио Ару).
На финише 6-го этапа произошёл крупный завал, в который попал и Контадор. Он травмировал плечо, но сумел восстановиться за несколько дней, и травма не помешала ему бороться за победу в гонке. Решающей для определения победителя общего зачёта стала индивидуальная разделка на 59,4 км (14 этап). Контадор выиграл у своего главного конкурента Фабио Ару 2 минуты 47 секунд. На 16-м, горном этапе, после восхождения на Мортироло и с финишем в Априке, Альберто "привёз" Ару ещё 2 минуты 13 секунд. Перед двумя заключительными горными этапами Ару проигрывал 6 минут 5 секунд. Хорошая работа на двух последних горных этапах позволила Ару отыграть более четырёх минут и в итоге на финише гонки их разделила 1 минута и 53 секунды.

Но выиграть обе супермногодневки в 2015 году Контадор не смог. На Tour de France он занял пятое место, отстав от победителя, Кристофера Фрума, на 9 минут 48 секунд. Причиной такого выступления стала не лучшая физическая форма, которую Альберто не смог восстановить после Giro и очень хорошее состояние здоровья главных претендентов на победу: Кристофера Фрума и Наиро Кинтаны.

7 августа 2017 года Альберто Контадор объявил о завершении профессиональной карьеры.

Главные достижения 
2003 — ONCE-Eroski
 8-й этап Tour de Pologne
 4-й в генеральной классификации Vuelta a Castilla y León

2004 — Liberty Seguros
 Горная классификация Vuelta a Aragon
 5-й в генеральной классификации Setmana Catalana
2005 — Liberty Seguros-Würth Cycling Team
 6-й этап, очковая классификация и 3-й в генеральной Vuelta al País Vasco
 5-й этап Tour Down Under
 Победитель гонки и 3-го этапа Setmana Catalana
 4-й этап Tour de Romandie
 3-й в классификации гонщиков до 25 лет и 31-й в генеральной Тур де Франс

2006 — Astana-Würth Team
 8-й этап Tour de Suisse
 3-й этап и 2-й в генеральной Tour de Romandie
 5-й по итогам Vuelta al País Vasco

2007 — Discovery Channel Pro Cycling Team
 Победитель 4-го этапа и гонки Vuelta a Castilla y León
 Paris-Nice:
 Победитель гонки
 Победитель в молодёжной классификации
 Победитель 4-го и 7-го этапов
 4-й этап Volta a la Comunitat Valenciana
 Тур де Франс:
  Победитель в общей классификации
  Победитель в молодёжной классификации
 Победитель 14-го этапа

 2008 — Team Astana
 Vuelta a Castilla y León:
 Победитель гонки
 1-й на 1-м этапе
 1-й на 4-м этапе
 Vuelta al País Vasco:
 Победитель гонки
 1-й на 1-м этапе
 1-й на 6-м этапе
 Giro di Italia:
  Победитель гонки
 Vuelta a Espana:
  Победитель гонки
 1-й на 13-м этапе
 1-й на 14-м этапе

2009 — Team Astana
 Тур де Франс:
 Победитель в общей классификации
 1-й на 15-м этапе
 1-й на 18-м этапе
 Победа в командной гонке на 4-м этапе

2010 — Team Astana
 Paris-Nice:
 Победитель гонки
 Победитель 4-го этапа
 Тур де Франс:
 Победитель в общей классификации DSQ

2011 — Team Saxo Bank-SunGard
 Джиро д’Италия
  Победитель гонки DSQ
 1-й, 9-й этап.
 1-й, 16-й этап.
 1-й, генеральная классификация Vuelta a Murcia
 1-й, 2-й и 3-й этапы
 1-й, генеральная классификация Вуэльта Каталонии
 1-й, 3-й этап

2012 — Team Saxo Bank
 Вуэльта Испании Победитель гонки
 17-й этап</s>

2013 — Team Saxo-Tinkoff
 2-й в генеральной классификации Tour of Oman
 3-й в генеральной классификации Tirreno–Adriatico
  Победитель в очковой классификации
 3-й Klasika Primavera
 4-й в генеральной классификации Tour de San Luis
 1-й на 6-м этапе
 5-й в генеральной классификации Tour of the Basque Country

2014 —  Team Tinkoff-Saxo
 Вуэльта Испании
  Победитель гонки

2015 —  Team Tinkoff-Saxo
 Giro di Italia:
  Победитель гонки

2016 —  Team Tinkoff
 Тур Страны Басков Победитель Гонки

Результаты на Гранд-турах 

 ДСК — результат аннулирован (дисквалифицирован) из-за употребления допинга

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Профиль на Cyclingpost.com 
 Profile, Palmarès, Media, and Gallery at Chechurubiera.info 
  
  
 

Велогонщики Испании
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1982 году
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2008 года
Победители Тур де Франс
Победители Джиро д’Италия
Победители Вуэльты Испании
Велогонщики, носившие жёлтую майку Тур де Франс
Велогонщики, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил